Zofia Szymanowska-Lenartowicz (1825-70) – polska malarka i poetka
 Zofia Korwin-Szymanowska, primo voto Grzybowska (1898-1946) – polska tłumaczka, siostra Karola Szymanowskiego